Werle – księstwo istniejące na terenie Meklemburgii

Osoby o tym nazwisku:
 Jan Werle – holenderski szachista
 Robert Werle – polski działacz społeczny i menedżer